Scheletro – L'insieme delle ossa che sostiene il corpo dei Vertebrati.
Scheletro – In particolare quello dell'uomo.
Scheletro – il mostro non morto di molti giochi e videogiochi.
Scheletro – in agronomia e pedologia, la classe dimensionale che include le particelle di dimensioni superiori ai 2 mm. 
Scheletro – parte della foglia nei vegetali
Scheletro – rappresentazione di una forma o di una immagine binaria in Morfologia matematica
Lo scheletro – serie a fumetti per adulti pubblicata dalla Edifumetto

Pagine correlate 
 Scheletri

Altri progetti